Diego Álvarez puede referirse a:
 Diego Álvarez Benítez, general mexicano;
 Diego Álvarez Chanca (s. XV), médico que acompañó a Cristóbal Colón en el segundo de sus viajes;
 Diego Álvarez Correa (1475-1557) , aventurero portugués;
 Diego Álvarez de Paz (1549-1620), jesuita español;
 Diego Álvarez, O.P., arzobispo de Trani, en el siglo XVII 
 Diego A. Álvarez Sánchez (1981-), futbolista colombiano;
 José Diego Álvarez Álvarez "Diego" (1954-), futbolista español (profesional durante 1974-1985);
 Diego Álvarez, actor mexicano;
 Diego Álvarez, actor colombiano;
 Diego Álvarez Rosso, estudiante y violentista chileno;
 Diego Álvarez, tenista argentino;
 Diego Álvarez, actor y cantante ecuatoriano.